Le Classic du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C1, se dispute à Tokyo du  au .

Etsuko Inoue remporte le simple dames. En finale, elle bat Beth Herr, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Ronni Reis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classic du Japon
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Japon
Sport au Japon en 1984
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 1984